Dąbrowa Zielona (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Dąbrowa Zielona (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente